Загуж:

 Загуж — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Санокский повят.
 Загуж — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Санокский повят, Подкарпатское воеводство.